Nobres kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nobres (ort), Mato Grosso, 
 Nobres (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar